Limacoidea  è una superfamiglia di lumache e chiocciole terrestri dell'ordine Stylommatophora.

Descrizione 
Gli individui appartenenti a questa superfamiglia sono di media o grande dimensione, arrivando fino a 25 cm di lunghezza, e hanno tutte un piede diviso in tre parti. Le specie dotate di conchiglia hanno un mantello piuttosto piccolo, salvo poche eccezioni, e che si trova nella parte anteriore del corpo, e anche la conchiglia stessa è di dimensioni piuttosto ridotte. Tra queste specie, quelle appartenenti alla famiglia  Vitrinidae possono essere considerate un anello di congiunzione tra le tipiche chiocciole e le lumache, tanto che spesso vengono identificate come semi-chiocciole. Sempre all'interno dei Limacoidea esistono poi specie in cui la conchiglia è stata completamente assorbita dal mantello.

Un'apomorfia presente nei Limacoidea è la presenza di un cosiddetto cono stimolatore, detto anche sarcobelum, che si ritiene venga utilizzato per eccitare il partner in fase di corteggiamento e che deriverebbe dalla involuzione dello stiloforo (detto anche borsa del dardo) presente in molte specie di Stylommatophora, di cui manterrebbe la funzione relativamente alla secrezione di sostanze mucose in grado di aumentare il successo riproduttivo.

Biologia  
Le specie della superfamiglia Limacoidea sono prevalentemente erbivore o onnivore. Le due specie del genere Boettgerilla ad esempio, si cibano sia di feci di vermi terricoli che di uova di altre lumache.

Distribuzione e habitat 
Gli individui di questa superfamiglia sono originari di Europa, Nord Africa e Asia occidentale e centrale, ma molte sono oggi le specie diffuse in tutto il mondo.

Tassonomia 
La tassonomia dei gasteropodi redatta da Philippe Bouchet e Jean-Pierre Rocroi nel 2005 includeva la superfamiglia Limacoidea nell'ampio clade Limacoide.

Nella revisione del 2017 di tale tassonomia, fatta propria dal World Register of Marine Species (2020), la superfamiglia Limacoidea comprende le seguenti famiglie:

 Agriolimacidae 
 Boettgerillidae 
 Limacidae 
 Vitrinidae

Filogenesi 
Il seguente cladogramma mostra le relazioni filogenetiche tra questa superfamiglia e le altre superfamiglie del clade Limacoide:

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Stylommatophora
Taxa classificati da Jean-Baptiste de Lamarck